Hanami steht für:

 Hanami, japanisches Kirschblütenfest 
 Hanami (Veranstaltung), Anime-Convention in Ludwigshafen am Rhein
 Kirschblüten – Hanami, Filmdrama von Regisseurin Doris Dörrie aus dem Jahr 2008